

Sigle 
 Gesellschaft für Technologietransfer – GFT Technologies. Azienda di tecnologia e consulenza informatica
 Gruppo Finanziario Tessile – Gruppo di aziende produttrici di abbigliamento

Codici 
 gft – codice ISO 639-3 della lingua gafat